Allsvenskan 1983 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1983
Allsvenskan i ishockey 1983
Hallsvenskan 1983